Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Cycnos fils d'Arès, tué par Héraclès en combat singulier ;
 Cycnos fils de Sthénélos, demi-frère de Phaéton ;
 Cycnos fils d'Apollon, associé à son ami Phylios ;
 Cycnos fils de Poséidon, tué par Achille lors de la guerre de Troie.
 Cycnos fils d'Opus, père d'Oïlée et grand père d'Ajax le petit.